Матрёнкино — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Матрёнкино — деревня в Солигаличском районе Костромской области.
 Матрёнкино — деревня в Калязинском районе Тверской области.